25-я параллель северной широты — широта, которая равна 25 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Африку, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан. 

На этой широте Солнце видно в течение 13 часов 42 минут в день летнего солнцестояния и 10 часов 35 минут в день зимнего солнцестояния. Полуденная высота Солнца над горизонтом на этой широте составляет 88°26' в день летнего солнцестояния, 65° в дни равноденствий и 41°34' в день зимнего солнцестояния.

Проходит через              
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 25-я параллель северной широты  проходит через:

См. также                  
 25-я параллель южной широты
 24-я параллель северной широты
 26-я параллель северной широты

Примечания 
  Широта